Krušljevec je lahko:
 Krušljevec, Preseka (Hrvaška)
 Krušljevec, Sveti Ilija (Hrvaška)